Público (Portugal), een van de belangrijkste dagbladen uit dat land
 Público (Spanje)